Technopark – park technologiczny w Kerali
 Technopark – stacja metra w Moskwie
 Technopark – park naukowo-technologiczny w Łodzi
 Park naukowo-technologiczny Technopark w Gliwicach